

Прізвище 
 Педро Медель — кубинський плавець
 Гарі Медель — чилійський футболіст, захисник, півзахисник клубу «Болонья» та збірної Чилі.
 Єлена Медель Наварро — іспанська поетеса, письменниця, літературний критик і редактор.

Медель — громада в кантоні Граубюнден